Фецень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Римніку-Вилча.
 Фецень () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Куджир.
 Фецень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Маре.